Objets trouvés peut faire référence à :
Objets trouvés, le service chargé de collecter les biens égarés,
Objets trouvés, un jeu de société édité par Asmodée Éditions (2005),
Objets trouvés, le  de La Treizième Dimension (2002).